Cornon d'Alvèrnia (Cornon d'Auvèrnhe en occità) (en francès Cournon-d'Auvergne) és un municipi d'Alvèrnia-Roine-Alps del departament francès del Puèi Domat.

Referències 

Municipis del Puèi Domat